Die Communauté de communes Dômes Sancy Artense ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 1. Dezember 2016 gegründet und umfasst 27 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Rochefort-Montagne.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen  
 Communauté de communes de Rochefort-Montagne und
 Sancy Artense Communauté,
von der jedoch die Gemeinde Saint-Genès-Champespe zur Communauté de communes du Massif du Sancy übertrat.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 verließ die Gemeinde Saulzet-le-Froid die Mond’Arverne Communauté und schloss sich diesem Gemeindeverband an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Domes Sancy Artense
Gegründet 2016